Retrovirussen, een familie van virussen met als bekendste vertegenwoordiger hiv
 Retrovirus (architectuur), een begrip in de architectuur